Гроссберг (Grossberg) — фамилия.

Известные носители 
  — американский психиатр, президент Американской ассоциации гериатрической психиатрии (1989—1990).
  (род. 1939) — американский психолог и нейробиолог, лауреат премии Фрэнка Розенблатта IEEE (2017).